Дорнштадт (, ) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Альб-Дунай. Население составляет 8408 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 59,24 км². Официальный код — 08 4 25 031.

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 

Города Баден-Вюртемберга
Общины Баден-Вюртемберга